Saccoglossus är ett släkte av svalgsträngsdjur som beskrevs av Schimkewitsch 1892. Saccoglossus ingår i familjen Harrimaniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Saccoglossus